Эми Луиз Седарис (, род. 29 марта 1961) — американская актриса, писательница, сценаристка и комедиантка.

Биография 
Эми Седарис родилась в Нью-Йорке, но выросла в Северной Каролине. Она начала свою карьеру в Чикагской комедийной труппе, а в середине 1990-х годов присоединилась к команде Comedy Central и сыграла главную роль в ситкоме «Незнакомцы с конфеткой» в 1999—2000 годах.

Седарис сыграла более шестидесяти характерных, второстепенных, и эпизодических ролей на телевидении и в кино. На большом экране она появилась в фильмах «Госпожа горничная» (2002) и «Колдунья» (2005), а на телевидении была заметна в сериалах «Секс в большом городе», «Журнал мод», «Бывает и хуже», «Красотки в Кливленде», «Хорошая жена» и «Студия 30».

В дополнение к актёрской профессии, Седарис хорошо известна благодаря своему кулинарному бизнесу по продаже выпечки, что привело её к выпуску нескольких книг, ставшими бестселлерами.

Избранная фильмография

Библиография 
 Sedaris, Colbert, Dinello. Wigfield: The Can-Do Town That Just May Not (Hyperion, May 19, 2004) ISBN 0-7868-8696-X
 I Like You : Hospitality Under The Influence (Warner Books, October 16, 2006) ISBN 0-446-57884-3
 «Simple Times: Crafts for Poor People» (Grand Central Publishing, November 2, 2010)

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Киноактрисы США